AGM-65 Maverick – pocisk rakietowy
 Maverick Records – wytwórnia muzyczna
 Maverick (film)
 Maverick (serial telewizyjny)
 Top Gun: Maverick – film
 Samuel Maverick – angielski kolonista
 Ford Maverick – samochód osobowy